Широковский — посёлок городского типа в Пермском крае России. Входит в Губахинский муниципальный округ. Административно подчинён городу Губаха.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Половинка-Чусовская 22 км.

История 
Основан в 1942 году при строительстве Широковской ГЭС.

Статус посёлка городского типа — с 4 октября 1954 года.

С 2004 до 2012 гг. посёлок был административным центром Широковского сельского поселения Губахинского района, с 2012 до 2022 гг. входил в Губахинский городской округ.

Население 

Население 1664 жителя (2010 год).

Примечания

Источники 
 
 terrus.ru — база данных России

Посёлки городского типа Пермского края
Населённые пункты Губахинского муниципального округа